Balat ist:

 Balat (Aydin), eine Ortschaft in der türkischen Provinz Aydın
 Balat (Ägypten), eine Ortschaft in der ägyptischen Oase Dachla
 Balat (Indien), eine Ortschaft im Distrikt Madhubani im Staat Bihar in Indien
 Balat (Istanbul), ein Viertel des Istanbuler Stadtteils Fatih

Siehe auch:
 Baalat, Bezeichnung für eine weibliche semitische Gottheit
 Balad